Teodoro Fernández puede referirse a:

 Teodoro Fernández Larrañaga (n.1948), arquitecto hispano-chileno.
 Teodoro Fernández Meyzán (1913-1996), futbolista peruano.
 Teodoro Fernández Pérez (n.1948), futbolista argentino.